Kluger ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Kluger (* 1980), deutscher katholischer Theologe
 Gyula Kluger (1914–1994), ungarischer Schachspieler
 Heribert Kluger (1881–1945), österreichischer Deutschordenspriester und Religionsprofessor
 Irv Kluger (1921–2006), US-amerikanischer Schlagzeuger und Vibraphonist 
 Jeffrey Kluger (* 1954), US-amerikanischer Wissenschaftsjournalist
 Jerzy Kluger (1921–2011), polnischer Geschäftsmann, Freund und Berater von Papst Johannes Paul II.

 Patrick Johannes Kluger (1946–2021), deutscher Orthopäde, Wirbelsäulenchirurg, Paraplegiologe und Erfinder
 Rudolf Kluger (1935–1984), deutscher Zimmermann und Politiker (CSU)
 Szymon Kluger (1925–2000), letzter Jude in Oświęcim
 Zoltan Kluger (1896–1977), Fotograf

Siehe auch:
 Kluge
 Klüger